Риталий Зиновьевич Заславский (4 марта 1928, Киев — 13 марта 2004, там же) — советский и украинский поэт, писатель и переводчик. Член Союза писателей СССР (с 1974 г.), Национального союза писателей Украины (с 1992 г.). Печатался в таких журналах как: «Юность», «Дружба народов», «Ной», «Нева», «Новый мир», «Грани».

Биография 
Родился 4 марта 1928 года в Киеве. Впервые начал печататься как поэт с 1946 года. В 1962 году окончил Московский Литературный институт.

Переводил стихи с разных языков: азербайджанского, английского, армянского, грузинского, иврита, идиш, испанского, молдавского, серболужицкого, сербохорватского, украинского, французского и цыганского на русский и другие языки.  Стараниями Заславского были разысканы произведения многих киевлян, чьё творчество казалось безвозвратно утраченным, – стихи и переводы Эмиля Люмкиса, к примеру; он же уговорил поэтессу Людмилу Титову (1921–1993) написать воспоминания о друге довоенной молодости Иване Матвееве, известном теперь как Иван Елагин, – эти мемуары с предисловием Заславского вышли в Киеве отдельной книгой («Мне казалось, мы будем жить на свете вечно») в 1995 году тиражом в 250 экземпляров.

Публикации 
Автор более ста книг.

Книги 

 «Мой сентябрь», М., Детская литература, 1969 — 32 с.
 «Прикосновенность». Киев, Радяньский письменник, 1970; — 104 с.
 «Огниво». Киев, Молодь, 1974; — 104 с.
 «Ночное такси», М., Детская литература, 1977 — 16 с.
 «Время». Киев, Радяньский письменник, 1978; — 88 с.
 «Ровный свет». Киев, Молодь, 1980; — 128 с.
 «Маринка и малинка», Киев, Веселка, 1982 — 18 с.
 «Мой дом». Киев, Радяньский письменник, 1983; — 70 с.
 «Годовщины». Киев, Днипро, 1984; — 192 с.
 «Вдох и выдох». Киев, «Молодь», 1987; — 136 с.
 «Очнусь травой…», М., «Советский писатель», 1989; — 192 с.
 «Живу, как все…», Киев, «Радянський письменник», 1990; — 168 с.
 «Пока мы живы…», Киев, «ВИ-ПОЛ», 1994; — 112 с.
 «Кто-то должен нести этот крест…», Киев, «Созвучие», 1995;
 «Все так и есть», Киев, издательство журнала «Радуга», 1998.
 «Королек и зима», М., Детская литература, 1968;
 «Утро всегда начинается с птиц…», Киев, Веселка, 1971,
 «Рисунок на камне», М., Детская литература, 1972; — 16 с.
 «Расклейщик афиш», М., Детская литература, 1974; — 16 с.
 «Пролетали гуси», М., Детская литература, 1979;
 «Утро всегда начинается с птиц…», М., Детская литература 1981; — 96 с.
 «Три песенки», Киев, 1983; — 34 с.
 «Топал тополь в Мелитополь», Киев, «Веселка», 1988 (предисловие Е. Чеповецкого); — 192 с.
 «Тяпа», Повесть. М., «Детская литература», 1991; — 28 с.
 «Я веселый! А ты?», Киев, «Веселка», 1993;
 «Ранние сумерки», Харьков, «Фолио», 2001.

Редактирование 
 Член редколлегии «Егупца» (со дня его основания).

Переводы 
Риталий Зиновьевич опубликовал более 15 книг-переводов украинских, а также кавказских поэтов. Среди них:
 Жанэ К. Дед и внуки./ Пер. с адыгейского Р. Заславского. — Майкоп, 1961
 Гадагатль А. Лиса и свинья. / Пер. с адыгейского Р. Засловского. Краснодар, 1961.
 Хазрет Панеш книги «Кэлищ» («Три мальчика») и «Мяч» (в переводе на русский язык Р. Заславского 1967)
 Жанэ К. Неразлучные друзья. / Пер. с адыгейского Р. Заславского. Краснодар, 1976
 Жанэ К. Сколько мне лет? / Пер. с адыгейского Р. Заславского. М., 1979
 М. Коцюбинский «Братья месяцы»
 Л. Украинка «Веснянка» / Пер. с украинского Р. Заславского. М., Детская литература, 1978
 Шевченко Т. Г. «Зацвела в долине красная калина» / Пер. с украинского Р. Заславского. М., Детская литература, 1972
 Шевченко Т. Звезда моя вечерняя.
 Крищенко В. «Март, откуда ты идёшь?»
 Павлычко Д. «Как медведя разбудить?»
 Тычина П. «Солнце и дым»
 Чернявский Ш. Б. «По московскому времени»
 Щоголев Я. «Лебедушка»
 «Где ты, барвинок, рос, вырастал»
 «Красный прекрасный цветок»
 «Три звездочки»

Цитаты 
Моисей Гойхберг: Ушёл из жизни Риталий Зиновьевич Заславский, замечательный человек, талантливый Поэт, писатель, переводчик, литературовед, лауреат многих литературных премий. За развитие российско-украинских связей Указом Президента России он, единственный из русских поэтов на Украине, был награждён медалью Пушкина. Риталий Зиновьевич был добрым, честным и порядочным человеком, чутким и отзывчивым товарищем. Всем, знавшим его, памятна приятная улыбка, прекрасная русская речь, умные, всепонимающие глаза.

Награды 
 Медаль Пушкина (8 июля 2003 года, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-украинских культурных связей.

Признание 
Киевский журнал «Радуга» учредил ежегодную международную литературную премию «Круг родства» им. Риталия Заславского.

Литература 
 Y. Schmidt. Zu Poesie und Weltsicht von Ritaliy Zaslavskiy. Leipzig, 1996.

Примечания

Ссылки 
 Риталий Зиновьевич ЗАСЛАВСКИЙ на Киевском Календаре
 

Члены Союза писателей СССР
Русские поэты Украины